A BLSZ első osztályának 2006-07-es szezonja, vagyis a magyar labdarúgás negyedosztályának számító budapesti első osztályban tizennyolc csapat vett részt. Az első helyezett a Láng SK lett, míg a második a Testnevelési Egyetem csapata, így ez a két együttes jutott fel az NB3-ba. A két kieső a BLSZ II-be a Mátyásföldi Lawn TC és a MAC Népstadion SE volt.

Végeredmény
Felnőtt:

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

Magyar megyei labdarúgó-bajnokságok
Budapest